Das Damendoppel der Australian Open 1998 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Martina Hingis und Natallja Swerawa. Das Finale gewannen Martina Hingis und Mirjana Lučić in drei Sätzen gegen Lindsay Davenport und Natallja Swerawa.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1998